El nombre Isengard se puede referir a varios artículos diferentes:
 a Isengard, una fortaleza ficticia que aparece en la novela El Señor de los Anillos y en otras obras escritas por J. R. R. Tolkien y ambientadas en la Tierra Media;
 al edificio de viviendas Strata SE1, en Londres, popularmente apodado «Isengard»;
 a Isengard (desde 1988), una banda de power metal melódico procedente de Linköping (Suecia); o a
 a Isengard (desde 1989), un proyecto en solitario de black metal y viking metal noruego, auspiciado por Fenriz, baterista de la banda Darkthrone.